Il doppio maschile del Rogers Cup 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

I campioni uscenti erano Bob e Mike Bryan ma sono stati sconfitti in finale da Michaël Llodra e Nenad Zimonjić per 6-4, 65-7, [10-5]

Teste di serie 
Tutte le teste di serie ricevono un bye per il secondo turno. 

  Bob Bryan /  Mike Bryan (finale)
  Maks Mirny  /  Daniel Nestor (semifinale)
  Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (secondo turno)
  Michaël Llodra /  Nenad Zimonjić (campioni)

  Rohan Bopanna /  Aisam-ul-Haq Qureshi (quarti di finale, ritirati)
  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (secondo turno)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (quarti di finale)
  Eric Butorac /  Jean-Julien Rojer (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Rogers Cup 2011
ATP World Tour 2011